The Stranger (titre anglais, pour le français : ) est le titre de plusieurs œuvres :

Toponymie 

 Stranger (Texas)

Musique

Musicien 
 Liquid Stranger, compositeur suédois de musique électronique.

Chanson 
 , chanson de Dead or Alive, sortie en 1982. Il s'agit de la dernière chanson du groupe sortie dans leur période indie, avant qu'ils ne soient signés par une grande maison de disque en 1983 et atteignent la célébrité. 
 , chanson d'Electric Light Orchestra, figurant sur l'album Secret Messages sorti en  ;
 , chanson d'Hilary Duff, figurant sur l'album Dignity sorti le .
The Stranger, chanson de Lord Huron figurant sur l'EP Mighty, sorti le

Album 

 , album de jazz enregistré par le saxophoniste Shafi Hadi avec Langston Hughes en 1958 ;
 , album de Billy Joel sorti en 1977

Cinéma 

 , film muet réalisé par Sidney Olcott en 1910 ;
 , film muet réalisé en 1913 ;
 , film muet réalisé par Sydney Ayres en 1915
 The Stranger, film réalisé par Arvid E. Gillstrom en 1918 ;
 , western muet réalisé en 1920 selon un scénario de W.C. Tuttle, avec Hoot Gibson
 , film muet réalisé par Joseph Henabery en 1924 ;
 , titre original du Criminel, film réalisé par Orson Welles en 1946 ;
 , film réalisé par Adolfo Aristarain en 1987 ;
 , thriller réalisé par Christopher C. Frieri en 1994
 , film réalisé par Fritz Kiersch en 1995 ;
 , film réalisé par Brad Furman en 2003 ;
 , court-métrage de 11 minutes réalisé par Josh Daugherty en 2005 ;
 , film d'animation japonais réalisé par Masahiro Ando en 2007 et produit par le Studio Bones, traduit en français par Stranger
 , film canadien réalisé par Robert Lieberman en 2010 ;
 Stranger, un film kasaque de 2015 réalisé par Ermek Tursunov.
 The Stranger, un film américain de 2022

 Télévision 

 , série télévisée réalisée par Gil Brealey en 1965.
 , téléfilm réalisé par Lee H. Katzin en 1973.
 The Stranger (Intimidation), série télévisée britannique, d'après Harlan Coben, réalisée en 2020.

 Littérature 

 , poème de Rudyard Kipling ;
 , œuvre de Jerome David Salinger publiée en 1945.

 Presse 

 , un hebdomadaire publié à Seattle.

 Jeux vidéo 

 ''', un jeu vidéo de rôle sorti sur PC en 2007.

Références